Trekzaag (tweepersoons zaag), handzaag om blokken uit bomenstammen te zagen, bediend door twee personen aan de uiteinden
Japanse trekzaag, bepaalde houtzaag die zaagt door een trekkende beweging